Краснинський район — назва декількох адміністративно-територіальних одиниць Російської Федерації:
 Краснинський район — 
 Краснинський район — 

 Краснинський район — колишній район (ліквідований у 1933 році) у Західно-Сибірському краї (Росія)

Див. також 
 Красненський район —